Györgyi Kálmán (1860–1930) művészeti író
 Györgyi Kálmán (1939–2019) büntetőjogász